Bovianum est le nom de deux cités antiques du Samnium :
 Bovianum, appelée Bovianum Undecumanorum après l'établissement d'une colonie à l'époque de Vespasien, aujourd'hui Bojano ou Boiano, en Molise, dans la province de Campobasso ;
 Bovianum Vetus, parfois localisée à Pietrabbondante, également en Molise, dans la province d'Isernia.

Sources antiques 
 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, III, 17 : colonia Bovianum Vetus et alterum cognomine Undecumanorum.

Notes et références

Bibliographie 
  , « Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus », Rheinisches Museum, 109, 1966, .

Lien externe 
  Bovianum Vetus et Undecumanorum. La questione delle due Bovianum.

Histoire de l'Italie antique
Cité romaine en Italie
Histoire du Molise
Samnites